Eos nebo EOS může být:

Eos 
 Éós, též Eos – starověká řecká bohyně ranních červánků
 221 Eos – planetka
 Eos (rod) – rod ptáků (Loriové)
 Eos (časopis) – týdeník svazu American Geophysical Union

 v informatice:
 E/OS – plán spouštění jakéhokoliv programu navrženého pro jakýkoliv operační systém bez potřeby instalovat jiný operační systém
 počítačové prostředí (computing environment) na College of Engineering v North Carolina State University
 zkratka pro eosinofilní granulocyt
 Eos Press – výrobce karetních her
 Volkswagen Eos – typ automobilu značky Volkswagen
 Eos Airlines – letecká společnost
 postava z videohry Red Faction
 Eos (Star Wars) – jedna z fiktivních planet ve Star Wars
 Eos (pes) – fiktivní pes

EOS 
 Evropské obranné společenství (EOS)
 Canon EOS – série fotoaparátů
 Earth Observing System u NASA
 Elementary Operating System – základní operační systém
 Electro Optic Systems – výrobce technologií z oblasti letectví a kosmonautiky
 "Equation of state" – anglická zkratka stavové rovnice ve fyzice
 Ethernet Over SONET/SDH – komunikační protokol pro přenos ethernetových rámců (frame) prostřednictvím vláknových sítí
 EOS (operační systém) – operační systém z 80. let 20. století
 "Electrical overstress" – anglická zkratka pro elektrické přepětí
 Economies of scale – anglická zkratka pro ekonomický pojem, jenž vyjadřuje úspory z výroby ve velkém
EOS (kryptoměna)